Сельское хозяйство Тонги с давних времен основано на выращивании ямса, тыкв и корнеплодов. Сельское хозяйство составляет 16-29,9 % ВВП Тонги, 34 % её рабочей силы и около 50 % её экспорта. С 1980-х годов сельскохозяйственный экспорт Тонги расширился, включив в себя ваниль, арбузы, сахар и бобовые культуры.

С ростом численности населения архипелага и изменением климата Тонга испытывает трудности с поддержанием конкурентоспособного спроса.

История

Традиционное земледелие 
В прошлом в Тонге существовала система земледелия, основанная на натуральном хозяйстве. Ямс выращивался главным образом для монархов и знати, а также для ежегодного общего праздника Инаси.

Тонганский календарь был основан на лунном цикле и времени созревания культур, в результате чего в году было 13 месяцев. Год начинался примерно 6 ноября и заканчивался между концом октября и началом ноября.

Год начинался с посадки ямса, алокасии и бананов, которые росли от восьми до девяти месяцев до двух — трех лет. В течение следующих четырёх-шести месяцев сажался сладкий картофель, который затем сменялся ксантозомой в течение десяти-двенадцати месяцев, которая в свою очередь заменялась маниоки.

Современное земледелие 

После европейского влияния натуральное хозяйство было заменено интенсивным сельским хозяйством.

Хотя Тонга не имеет связи между своими островами и передовыми сельскохозяйственными технологиями, но она сохраняет свой статус крупного производителя сельскохозяйственных культур для стран Восточной Азии и Океании. Сегодня Тонга производит 60 % новозеландского импорта арбузов, а также поставляет тыкву для Японии и Южной Кореи с середины 1980-х годов, хотя кризис перепроизводства значительно снизил ценность и количество производимой культуры.

Примечания 

Тонга
Экономика Тонги